Елизабет Саксонска () може да се отнася за:

 Елизабет Саксонска (1552–1590), херцогиня на Пфалц-Зимерн
 Елизабет Саксонска (1830–1912), принцеса на Савоя и херцогиня на Генуа
 Елизабет Саксонска-Алтенбург (1826–1896), велика херцогиня на Олденбург
 Елизабет Саксонска-Майнинген (1681–1766), абатеса, принцеса от Саксония-Майнинген
 Елизабет Саксонска-Алтенбург (1865–1927), велика руска княгиня Елизавета Маврикиевна
 Мария Елизабет Саксонска (1610–1684), херцогиня на Шлезвиг-Холщайн-Готорп
 Мария Елизабет Саксонска (1610–1684), дъщеря на Йохан Георг I от Саксония
 Мария Елизабет Саксонска (1736–1818), дъщеря на полския крал Август III
 Мария Елизабет Саксонска-Майнинген (1853–1923), принцеса от Саксония-Майнинген и композиторка